Гончарук Віталій Анатолійович - підприємець українського походження у сфері IT (Штучний інтелект, Метавсесвіт).       

Засновник стартапу в сфері IT - Augmented Pixels (Пало-Альто, Каліфорнія).       

У 2022 році компанію купила Qualcomm. Ця M&A угода була номінована на угоду 2021 року.        

Займається розвитком сфери штучного інтелекту в Україні на державному рівні.       

Входить до списку 100 Tech Drivers (людей, які рухають технології вперед в Україні).

Освіта 
Віталій захоплювався програмуванням ще, навчаючись у ліцеї. У 2001 році він закінчив Рішельєвський ліцей, який вважається найкращою спеціалізованою школою в математиці в Україні. Потім він вивчав прикладну математику та бізнес адміністрування у ОНУ ім. Мечникова.

В дитинстві успішно займався автомоделюванням та авіамоделюванням, посідав 1-3 місця на регіональних змаганнях.

Кар'єра

Augmented Pixels 
У 2013 році Віталій створив компанію Augmented Pixels у Пало-Альто, Каліфорнія. Компанія працює у сфері штучного інтелекту та розробляє рішення для виробників окулярів доповненої реальності, робототехніки та внутрішньої навігації. У 2014 році компанія перемогла на Plug and Play Expo. У 2021 році журнал Forbes включив Augmented Pixels у топ-30 найкращих стартапів. У 2022 році цю компанію придбала американська компанія Qualcomm, яка є №1 серед розробників чіпів у світі.

Open AR Cloud Foundation 
У 2018 році Віталій став одним із засновників the Open AR Cloud Foundation, яка створила концепт “метавсесвіт”.

Комітет Штучного Інтелекту України 
З 2019 ініціював та очолює Експертний комітет з розвитку сфери Штучного Інтелекту України при Міністерстві цифрової трансформації України. Завдяки комітету була створена Концепція Розвитку сфери Штучного Інтелекту України. Він зазначає, що нова стратегія розвитку України спрямована на впровадження технологій штучного інтелекту в усі аспекти розвитку країни: від освіти до оборони. Також Віталій додає, що у найближчому майбутньому Україна зможе стати відомою у світі завдяки розробкам у сфері штучного інтелекту.

Радник Віце-Прем'єр міністра України 
У 2020-2022 роках був радником Віце-Прем'єр міністра України Олексія Резнікова. Працював над цифровою стратегією та міжнародною допомогою.

Публічна діяльність 
У 2020 році він став офіційним учасником Спеціального комітету зі штучного інтелекту в Раді Європи.

Також він є спікером міжнародних конференцій на теми штучного інтелекту та доповненої реальності. У 2015 році він виступав з доповіддю на тему розвитку штучного інтелекту для Національної академії наук США.

Віталій є автором статей про те, як діпфейки та штучний інтелект впливають на суспільство. Він також веде блоги про технології та економіку на Українській правді, НВ. 

У 2013 році він створив конференцію EECVC (Eastern European Computer Vision Conference), яка проходить щорічно в Одесі. Конференція є платформою для дослідників та розробників у галузі Computer Vision.

Випускник Аспен Інституту та Української Школи Політичних Студій.

Примітки